Scheele může být:

 Scheele (kráter) – kráter na měsíci

příjmení osob

 Carl Wilhelm Scheele (1742–1786) – švédský chemik německého původu
 Hans Scheele (1908–1941) – německý atlet